A Associação Cultural e Desportiva de Mindelo é um clube português localizado na freguesia de Mindelo, município de Vila do Conde, distrito do Porto. O clube foi fundado em 31 de Maio de 1975 e conta com várias actividades culturais, tais como Rancho Folclórico, Teatro, Percussão e uma Escola de Concertinas, enquanto que a nível desportivo contabiliza apenas com a secção de futsal feminino. A secção foi criada na época de 2004/2005, conseguindo logo no ano de estreia a subida à primeira divisão da AF Porto, tendo daí para cá conseguido não só solidificar a sua posição na divisão maior da AFP, bem como ser um dos principais candidatos ao título distrital. 

Na época de 2010/2011, o projecto tornou-se ainda mais ambicioso com a construção de duas equipas seniores, que participaram na 1ª e 2ª Divisão, tendo a equipa principal repetido o 3º posto da tabela classificativa da época passada, enquanto que a equipa "B" sagrou-se campeã distrital da  2ª Divisão de Futsal feminino da Associação de Futebol do Porto.

Os seus jogos em casa são disputados no Pavilhão Gimnodesportivo de Mindelo.

As equipas de futsal sénior participam, na época de 2011-2012, na 1ª e 2ª Divisão de Futsal Feminino da Associação de Futebol do Porto.

Ligações Externas 
ACD Mindelo
AF Porto
zerozero.pt

Associações de Vila do Conde
Clubes de futebol de Vila do Conde
AF Porto
Clubes de futebol fundados em 1975
Fundações em Portugal em 1975
Clubes de futsal feminino